Класифікація авто за розміром, формою кузова та призначенням є суб'єктивною оцінкою автотранспортних засобів, що різняться залежно від стандартів, тих хто проводить дану класифікацію. У таблиці відображено відношення інших класів авто до популярної Euro NCAP.

Див. також 
 Європейська класифікація легкових автомобілів
 Автомобіль
 Автомобільна промисловість
 Трейд ін

Примітки

Посилання 
Euro NCAP — європейський комітет, що визначає безпечність автомобілів 

Типи автомобільних кузовів